|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Zürich (officieel Zurich Open) van 2007 vond plaats van 15 tot en met 21 oktober 2007 in de Zwitserse stad Zürich. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbinnenbanen.

Enkelspel 
Voor het toernooi hadden zich vijftien speelsters uit de top 20 aangemeld.

Titelhoudster Maria Sjarapova had zich in eerste instantie wel voor het toernooi ingeschreven om haar titel te komen verdedigen. Kort voor aanvang van het toernooi zegde zij evenwel af, vanwege een schouderblessure.

Het eerste reekshoofd, Justine Henin uit België, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de onge­plaatste Française Tatiana Golovin in twee sets. Henin wist voor de tweede keer het toernooi van Zürich op haar naam te schrijven. Het was haar 38e WTA-titel, de negende van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, die door middel van een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Overige speelsters uit de top 20

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Cara Black en Rennae Stubbs hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Black speelde samen met Liezel Huber. Stubbs wist haar titel te prolongeren, met Květa Peschke aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Raymond/Schiavone.

Het ongeplaatste duo Květa Peschke / Rennae Stubbs won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Lisa Raymond en Francesca Schiavone in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun derde gezamenlijke titel. Peschke had daarnaast al acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stubbs 55.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Vladimíra Uhlířová (Tsjechië) moesten tijdens hun openingspartij de duimen leggen voor het eerste reekshoofd Black/Huber.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Wedstrijdnotities WTA

Zürich 2007
Zürich